Дивізія А 2003—2004 — 86-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул здобув Динамо (Бухарест).

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Оцелул взяв участь у Кубку УЄФА 2004—2005 як фіналіст Кубку Румунії 2003—2004.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на soccerway 
 Дивізія А на rsssf  

2003—2004
Румунія
Румунія
2003 у румунському спорті
2004 у румунському спорті